Жак Шабан-Дельмас — французький політик, близький соратник Шарля де Голля, учасник Руху Опору, прем'єр-міністр Франції з 1969 по 1972 при президенті Жоржі Помпіду.
 Андрєєва-Дельмас Любов Олександрівна — російська оперна і концертна співачка (мецо-сопрано), вокальний педагог.